Boves est une commune française située dans le département de la Somme
 Boves est une commune italienne de la province de Coni
 Les Boves des souterrains, des caves, que les hommes ont progressivement creusé.

Patronyme
José Tomás Boves (1782-1814), chef militaire llanero lors de la guerre d'indépendance du Venezuela

Homonymie de toponyme